El topónimo Argamasilla puede referirse a:

 Argamasilla de Alba, municipio español situado en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. 
 Argamasilla de Calatrava, municipio español situado en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. 
 Argamasilla de Pilas Bonas, despoblado medieval español situado en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha.
 Argamasilla de Santa Ana, antiguo nombre de la pedanía albaceteña de Santa Ana